Qaa, souverain de la Ire dynastie égyptienne.
 Qaa, village du Liban.